Шопов може да се отнася за:

 Ангел Шопов (?), български революционер
 Андон Шопов (1915 – 1994), български офицер
 Асен Шопов (р. 1933), български режисьор и актьор
 Атанас Шопов, няколко души с това име
 Ацо Шопов (1923 – 1982), поет от Република Македония
 Богомил Шопов (р. 1974), български блогър и политик
 Васил Шопов (р. 1991), български футболист
 Вълкан Шопов (1924 – 2004), български политик
 Вълко Шопов (1856 – 1918), български общественик
 Григор Шопов (1916 – 1994), български офицер
 Димитър Шопов (1922 – 2000), български химик, академик
 Драгомир Шопов (р. 1938), български поет и публицист
 Иван Шопов, няколко души с това име
 Костадин Шопов (1920 – 2006), български волейболист
 Наум Шопов (1930-), български актьор
 Никола Шопов, няколко души с това име
 Павел Шопов (р. 1955), български политик
 Славчо Шопов (?), български политик
 Спиридон Шопов (1868 – 1918), български лекар и революционер
 Христо Шопов (р. 1964), български актьор

Вижте също 
 Шопова